Курт Аренс (, также Курт Аренс младший; 19 апреля 1940, ) — немецкий автогонщик, чемпион Германии Формулы-Юниор 1961 и 1963 года. С 1966 по 1969 годы четырежды стартовал в Гран-при Германии Формулы-1, трижды на автомобилях Формулы-2 и единожды в 1968 на автомобиле Формулы-1, но очков не заработал. Также участвовал в европейском чемпионате Формулы-2 и чемпионате мира спортпрототипов. По окончании сезона 1970 года ушёл из гонок.

Биография

Начало карьеры 
Один из сильнейших немецких пилотов середины 60-х годов, Курт Карл-Хайнрих родился в Брауншвейге, недалеко от Ганновера, в семье известного мотогонщика Курта Аренса старшего, чемпиона по спидвею. Гоночную карьеру начал в 18 лет с выступлений в немецкой Формуле-3 за рулем Cooper Norton, в компании с отцом. Практически сразу появились ощутимые результаты: так, ему удалось опередить отца в майской гонке в Киле, а в июне он показал лучший результат в гонке в Лейпциге. Взять реванш Курт-старший смог позднее в сезоне, в Визмаре и на Заксенринге.

Следующий сезон, ставший последним сезоном Формулы-3 в Восточной Германии, Курт-младший начал с четвертого места в апрельской гонке в Галле, тогда как отец в этом соревновании победил. В мае и июле побед добился и сын — в Бернау и Дрездене соответственно. В конце августа на Заксенринге он стал вторым, а в сентябре ещё раз победил — в Баутцене. В конце сезона на его счету оказалось три победы, у отца при этом их было две — так что если бы чемпионский титул в тот год разыгрывался, он несомненно достался бы Курту-младшему.

После большей частью бесплодного сезона-1960, проведенного за рулем Cooper в Формуле-Юниор, Курт вновь начал побеждать, и в результате напряженной борьбы с Герхардом Миттером завоевал титул чемпиона Германии 1961 года в этом классе. Следующий же сезон был омрачен длительной дисквалификацией. Бывший гонщик и журналист Ричард фон Франкенберг публично обвинил нескольких пилотов, в том числе Аренса-младшего и Миттера в использовании двигателей повышенного объема. По мнению фон Франкенберга, достигалось это путём замены обычно применяемого в машинах Формулы-Юниор коленвала от машины Форд Англия на таковой от машины Форд Консул, что давало увеличенный ход поршня. В качестве доказательства приводились времена на круге, показанные Аренсом и другими гонщиками. Кроме того, обвинение бездоказательно коснулось также и заводских Lotus Питера Арунделла и Алана Риса.

Руководитель Лотуса Колин Чепмен предложил фон Франкенбергу пари, что Арунделлу на трассе в Монце за рулем проверенного автомобиля удастся повторить результат, показанный на «подозрительных» автомобилях. Немец согласился и проиграл — Питер не только повторил, но и улучшил необходимый результат. Аренс же получил дисквалификацию, попытался оспорить это решение и за это и вовсе был лишен лицензии на участие в гонках на полгода.

Отсутствие на трассе, впрочем, не сильно помешало Курту в построении карьеры, так как в 1962 году чемпионский титул все равно не разыгрывался. Вернувшись на трассу на следующий год, Аренс без проблем завоевал чемпионский титул, фактически — второй подряд. Аренс-старший же как раз в этом году принял решение закончить гоночную карьеру.

Формула-2 и Формула-1 
Следующие два года Курт провел, выступая в туринговых гонках за рулем малолитражного Fiat Abarth — в основном потому, что на приобретение более серьезной техники не нашлось ни личных, ни спонсорских денег. Лишь в 1965 с привлечением помощи нефтяной компании Caltex удалось приобрести автомобиль классом повыше — Brabham BT18 Формулы-2. Приобретение позволило выступать как в национальной Формуле-2, так и в международной Формуле-3. В последующие пару лет все эти выступления Аренс с успехом совмещал с ведением общего с отцом бизнеса — торговлей автомобилями и металлопрокатом.

Именно в это время Аренс смог принять участие и в Формуле-1. В те годы чемпионат претерпел недавние изменения, и участников было немного. На длинных же трассах типа Нюрбургринга это обстоятельство и вовсе становилось вопиющим, поэтому организаторы регулярно допускали на старт автомобили Формулы-2. Результат у них подсчитывался отдельно, но на трассе можно было непосредственно бороться с машинами Формулы-1.

Первым из таких выступлений для Аренса стал Гран-при Германии 1966 года. Стартовав на собственном BT18 21-м, в гонке он продержался лишь до третьего круга — отказала коробка передач. Не лучше получилось и выступление в 1967 — Курта попросили заменить травмированного Эрика Оффенштадта за рулем болида Protos. Обладающий весьма своеобразной конструкцией, включавшей даже фанерные детали, автомобиль этот ни скоростью, ни надежностью не отличался — Курт сошёл уже на пятом круге, а его напарник, будущий известный двигателист Брайан Харт, хоть и добрался до финиша, отстал на три круга из пятнадцати и в классификацию не попал.

Продолжавший выступления по полному графику в Формуле-2 в компании таких грандов как Стюарт и Риндт, в 1968 году Аренс наконец смог принять участие в гонке Формулы-1 в качестве полноценного участника — все там же, в Германии. Заручившись поддержкой все той же Caltex, Курт смог получить у Джека Брэбема место в третьем заводском автомобиле. Brabham BT24, будучи совсем свежей машиной — на ней в некоторых гонках выступали основные пилоты команды — позволил достигуть неплохого результата. Стартовав 17-м, в гонке он отстал всего на круг и финишировал 12-м.

Наилучшего же результата в гонках Формулы-1 он достиг через год, когда на собственном Brabham B30 он добрался до финиша на седьмом месте. Из-за того, что этот результат все же был завоеван на автомобиле Формулы-2, лучшим результатом Курта в гонках Формулы-1 считается 12-е место в 1968. К этому моменту стало ясно, что борьба за высокие позиции в формульных гонках Курту не светит, и несмотря на нелюбовь к продолжительным заездам он присоединился к заводской команде Porsche в соревнованиях спорткаров.

Дальнейшая карьера 
Успех пришёл почти сразу — в первый же год участия, в 1969, он в паре с Йо Зиффертом выиграл Гран-при Австрии, а на следующий год завоевал победу в 1000 км Нюрбургринга, на этот раз в компании с Виком Элфордом. Подобное начало сулило неплохие перспективы, но в апреле 1970 на тестах новой версии Porsche на мокрой трассе из-за дефекта шасси он попал в ужасную аварию. От удара об отбойник машина практически разломилась надвое, и Аренс, несмотря на то что вообще не пострадал, счел это знаком и решил в конце сезона завершить гоночную карьеру. После этого он обратил все своё внимание на бизнес — торговлю металлопрокатом и автомобилями. В настоящее время Курт изредка участвует во всевозможных фестивалях исторических автомобилей.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! Caltex Racing  Team Frankfurt
! Brabham BT18
! Ford Cosworth  SCA 1,0 L4
! 

!|||||

|-
! 
! Ron Harris  Racing Team
! Protos
! Ford Cosworth  FVA 1,6 L4
! 

!|

|-
! 
! Caltex Racing  Team Frankfurt
! Brabham BT24
! Repco  740 3,0 V8
! 

|-
! 
! Ahrens  Racing Team
! Brabham BT30
! Ford Cosworth  FVA 1,6 L4
! 

!|

|}

Литература

Ссылки 
 
 Курт Аренс  на сайте 500race.org
 
 Курт Аренс  на сайте racingsportscars.com
 Курт Аренс  на сайте carlosghys.be
 Официальный сайт Курта Аренса 
 The last of the German locals  на сайте forix.com
 
 

Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Protos
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Германии